Georges Méliès, pioner del cinema
 Méliès Cinemes, sales d'exhibició de pel·lícules
 Premis Méliès, guardó cinematogràfic